Щербинки — топоним в России:

 Щербинки — деревня в Рузском районе Московской области.
 Щербинки — микрорайон (ранее посёлок городского типа) в составе Нижнего Новгорода (Приокский район).